Pont-la-Ville (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Marne
 Pont-la-Ville (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg